Пюхяя́рви (1993 — 1995 — Пюхясалми) — финский город и муниципалитет в Северной Остроботнии на юге ляни Оулу. Муниципалитет также граничит с провинциями Восточная и Западная Финляндия.

Основан в 1866 и получил название по озеру Пюхяярви, на северном берегу которого расположен. В 1993 получил статус города.

Через город проходит трасса , национальная дорога  и железнодорожная ветка Юливиеска — Ийсалми. Имеется лётное поле .

В состав муниципалитета входят также населённые пункты Пюхясалми и Руотанен. В Пюхсалми расположена глубочайшая шахта Европы глубиной 1444м. Ведётся добыча цинка и меди.

Примечания 

Города Финляндии
Общины Финляндии
Северная Остроботния